Della Tosa –  importante casata fiorentina 
 Cianghella Della Tosa – nobildonna italiana, ispiratrice di un personaggio della Divina Commedia
 Lottieri Della Tosa- vescovo cattolico italiano